Saint-Jean, St. Jean oder St-Jean ist die französische Form von Sankt Johann und steht für:
 Gare Saint-Jean, Bahnhof in Bordeaux

Gewässer:
 Lac Saint-Jean, See in Kanada
 Rivière Saint-Jean, mehrere Flüsse

Gemeinden in Frankreich:
 Saint-Jean (Haute-Garonne)
 Saint-Jean-aux-Amognes
 Saint-Jean-aux-Bois (Ardennes)
 Saint-Jean-aux-Bois (Oise)
 Saint-Jean-Bonnefonds
 Saint-Jean-Brévelay
 Saint-Jean-Cap-Ferrat
 Saint-Jean-Chambre
 Saint-Jean-d’Aigues-Vives
 Saint-Jean-d’Alcapiès
 Saint-Jean-d’Angély
 Saint-Jean-d’Angle
 Saint-Jean-d’Ardières
 Saint-Jean-d’Arves
 Saint-Jean-d’Arvey
 Saint-Jean-d’Assé
 Saint-Jean-d’Ataux
 Saint-Jean-d’Aubrigoux
 Saint-Jean-d’Aulps
 Saint-Jean-d’Avelanne
 Saint-Jean-de-Barrou
 Saint-Jean-de-Bassel
 Saint-Jean-de-Beauregard
 Saint-Jean-de-Belleville
 Saint-Jean-de-Beugné
 Saint-Jean-de-Blaignac
 Saint-Jean-de-Bœuf
 Saint-Jean-de-Boiseau
 Saint-Jean-de-Bonneval
 Saint-Jean-de-Bournay
 Saint-Jean-de-Braye
 Saint-Jean-de-Buèges
 Saint-Jean-de-Ceyrargues
 Saint-Jean-de-Chevelu
 Saint-Jean-de-Côle
 Saint-Jean-de-Cornies
 Saint-Jean-de-Couz
 Saint-Jean-de-Crieulon
 Saint-Jean-de-Cuculles
 Saint-Jean-de-Daye
 Saint-Jean-de-Duras
 Saint-Jean-de-Folleville
 Saint-Jean-de-Fos
 Saint-Jean-de-Gonville
 Saint-Jean-de-la-Blaquière
 Saint-Jean-de-la-Croix
 Saint-Jean-de-la-Forêt
 Saint-Jean-de-la-Haize
 Saint-Jean-de-la-Léqueraye
 Saint-Jean-de-la-Motte
 Saint-Jean-de-la-Neuville
 Saint-Jean-de-la-Porte
 Saint-Jean-de-la-Rivière
 Saint-Jean-de-la-Ruelle
 Saint-Jean-de-Laur
 Saint-Jean-de-Lier
 Saint-Jean-de-Linières
 Saint-Jean-de-Liversay
 Saint-Jean-de-Livet
 Saint-Jean-Delnous
 Saint-Jean-de-Losne
 Saint-Jean-de-Luz
 Saint-Jean-de-Marcel
 Saint-Jean-de-Marsacq
 Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan
 Saint-Jean-de-Maurienne
 Saint-Jean-de-Minervois
 Saint-Jean-de-Moirans
 Saint-Jean-de-Monts
 Saint-Jean-de-Muzols
 Saint-Jean-de-Nay
 Saint-Jean-de-Niost
 Saint-Jean-de-Paracol
 Saint-Jean-de-Rebervilliers
 Saint-Jean-de-Rives
 Saint-Jean-de-Sauves
 Saint-Jean-de-Savigny
 Saint-Jean-des-Baisants
 Saint-Jean-des-Bois
 Saint-Jean-des-Champs
 Saint-Jean-des-Échelles
 Saint-Jean-de-Serres
 Saint-Jean-des-Essartiers
 Saint-Jean-de-Sixt
 Saint-Jean-des-Mauvrets
 Saint-Jean-des-Ollières
 Saint-Jean-de-Soudain
 Saint-Jean-d’Estissac
 Saint-Jean-des-Vignes
 Saint-Jean-de-Tholome
 Saint-Jean-de-Thouars
 Saint-Jean-de-Thurac
 Saint-Jean-de-Thurigneux
 Saint-Jean-de-Touslas, ehemalige Gemeinde
 Saint-Jean-d’Étreux
 Saint-Jean-de-Trézy
 Saint-Jean-de-Valériscle
 Saint-Jean-de-Vals
 Saint-Jean-devant-Possesse
 Saint-Jean-de-Vaulx
 Saint-Jean-de-Vaux
 Saint-Jean-de-Védas
 Saint-Jean-de-Verges
 Saint-Jean-d’Eyraud
 Saint-Jean-d’Hérans
 Saint-Jean-d’Heurs
 Saint-Jean-d’Illac
 Saint-Jean-d’Ormont
 Saint-Jean-du-Bois
 Saint-Jean-du-Bouzet
 Saint-Jean-du-Bruel
 Saint-Jean-du-Cardonnay
 Saint-Jean-du-Castillonnais
 Saint-Jean-du-Corail
 Saint-Jean-du-Corail-des-Bois
 Saint-Jean-du-Doigt
 Saint-Jean-du-Falga
 Saint-Jean-du-Gard
 Saint-Jean-du-Pin
 Saint-Jean-du-Thenney
 Saint-Jean-en-Royans
 Saint-Jean-en-Val
 Saint-Jean-et-Saint-Paul
 Saint-Jean-Froidmentel
 Saint-Jean-Kerdaniel
 Saint-Jean-Kourtzerode
 Saint-Jean-la-Bussière
 Saint-Jean-Lachalm
 Saint-Jean-la-Fouillouse
 Saint-Jean-Lagineste
 Saint-Jean-la-Poterie
 Saint-Jean-Lasseille
 Saint-Jean-la-Vêtre
 Saint-Jean-le-Blanc (Calvados)
 Saint-Jean-le-Blanc (Loiret)
 Saint-Jean-le-Centenier
 Saint-Jean-le-Comtal
 Saint-Jean-lès-Buzy
 Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux
 Saint-Jean-lès-Longuyon
 Saint-Jean-Lespinasse
 Saint-Jean-le-Thomas
 Saint-Jean-le-Vieux (Ain)
 Saint-Jean-le-Vieux (Isère)
 Saint-Jean-Lherm
 Saint-Jean-Ligoure
 Saint-Jean-Mirabel
 Saint-Jean-Pied-de-Port
 Saint-Jean-Pierre-Fixte
 Saint-Jean-Pla-de-Corts
 Saint-Jean-Poudge
 Saint-Jean-Poutge
 Saint-Jean-Rohrbach
 Saint-Jean-Roure
 Saint-Jean-Saint-Germain
 Saint-Jean-Saint-Gervais
 Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire
 Saint-Jean-Saint-Nicolas
 Saint-Jean-Saverne
 Saint-Jean-Soleymieux
 Saint-Jean-sur-Couesnon
 Saint-Jean-sur-Erve
 Saint-Jean-sur-Mayenne
 Saint-Jean-sur-Moivre
 Saint-Jean-sur-Reyssouze
 Saint-Jean-sur-Tourbe
 Saint-Jean-sur-Veyle
 Saint-Jean-sur-Vilaine
 Saint-Jean-Trolimon

Gemeinden in Québec, Kanada:
 Saint-Jean-de-Brébeuf
 Saint-Jean-de-Cherbourg
 Saint-Jean-de-Dieu
 Saint-Jean-de-la-Lande
 Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans
 Saint-Jean-de-Matha
 Saint-Jean-Port-Joli

Weitere Orte in Kanada:
 Saint-Jean-sur-Richelieu, Stadt in der Provinz Québec
 Saint John (New Brunswick), größte Stadt der Provinz New Brunswick und älteste Stadt Kanadas
 St. John’s (Neufundland), Provinzhauptstadt der Provinz Neufundland und Labrador
 Lac-Saint-Jean-Est
 L’Anse-Saint-Jean
 Rivière-Saint-Jean

Orte in der Schweiz:
 die Ortschaft und ehemalige Gemeinde Saint-Jean VS, Kanton Wallis
 der französische Name der Gemeinde Alt St. Johann, Kanton St. Gallen
 Saint-Jean (Genf), Stadtteil von Genf

Verwaltungsgebiete in Frankreich:
 Arrondissement Saint-Jean-d’Angély, Département Charente-Maritime
 Arrondissement Saint-Jean-de-Maurienne, Département Savoie

Kirchengebäude in Frankreich:
 St-Jean de Caen in Caen, Département Calvados
 St-Jean d’Espalion, Département Aveyron, ehemalige Kirche, heute Museum, siehe Espalion
 St-Jean de Montierneuf in Poitiers, Département Vienne
 St-Jean de Montmartre in Paris
 St-Jean de Poitiers (Baptisterium) in Poitiers, Département Vienne
 St-Jean de Strasbourg in Straßburg, Département Bas-Rhin, siehe Johanniskirche (Straßburg)

Personen:
 Alexandre St-Jean (* 1993), kanadischer Eisschnellläufer
 Auguste Regnaud de Saint-Jean d’Angely (1794–1870), französischer General und Staatsmann, Marschall von Frankreich
 Guy Saint-Jean (1923–2000), französischer Schauspieler
 Marc St. Jean (* 1978), deutsch-kanadischer Eishockeyspieler
 Michel Louis Étienne Regnaud de Saint-Jean d’Angély († 1819), französischer Politiker
 Olivier Michael Saint-Jean, Geburtsname von Tariq Abdul-Wahad (* 1974), französischer Basketballspieler

Siehe auch:
 Julien de Saint Jean, französischer Schauspieler
 Fond St. Jean
 Sankt Johann
 San Giovanni
 St. John (Saint John)
 San Juan